Katrin Schinköth-Haase (* 1967 in Eisenach) ist eine deutsche Schauspielerin.

Leben 
Katrin Schinköth-Haase ist eine freischaffende Schauspielerin, Sängerin und Autorin. 
Sie schrieb zahlreiche Theater- und Musiktheaterstücke, wie beispielsweise „Kein Ort. Erxleben“ (über Dorothea Erxleben), „Die Pianistin. Ein Nachspiel“ (über Clara Schumann) und „Revolverschnauze“ (über Claire Waldoff). Als Sängerin interpretiert Schinköth-Haase verschiedenste Stilrichtungen unter anderem Chansons von Claire Waldoff. 

Schinköth-Haase ist Ensemblemitglied bei Theater Apron und Theater VAROMODI. Seit 2012 ist sie regelmäßig Gast im Theater Mandroschke.

Katrin Schinköth-Haase lebt in Bennstedt bei Halle und hat fünf Söhne.

Theaterstücke (Auswahl) 
 2007: Revolverschnauze
 2007: Frau Schmidts Kleine Freiheit
 2008: Waltraud 76
 2009: Kein Ort. Erxleben
 2010: Die Pianistin. Ein Nachspiel
 2010: Dicke Doro!
 2022:  Eine Eiche erzählt – Teutschenthaler Geschichte(n)

Weblinks 
 Internetseite von Katrin Schinköth-Haase
 Internetseite des Musiktheaterstückes „Kein Ort. Erxleben“
 Internetseite des Musiktheaterstückes „Die Pianistin. Ein Nachspiel“
 Internetseite des Kinderstückes "Dicke Doro!"
 Internetseite des Musiktheaterstückes "Revolverschnauze"

Filmschauspieler
Theaterschauspieler
Deutscher
Geboren 1967
Frau